

Musica 
 A Cross the Universe – documentario direct-to-video del 2008 diretto da Romain Gavras, So Me e i Justice
 A Cross the Universe – album dal vivo dei Justice del 2008

Pagine correlate 
 Across the Universe